Ван Чжень — першодрукар
 Ван Чжень (легкоатлет) — олімпієць
 Ван Чжень (художник) — художник

Сторінки зі списками однофамільців-тезок